666 puede referirse a:

 El año 666.
 El número seiscientos sesenta y seis.
 La conocida como la marca de la Bestia.
 La banda musical 666.
 La novela antisemita 666, de Hugo Wast.
 El álbum 666 de HYDE.

Además, el 666 aparece en los títulos siguientes de álbumes de música:

 666 (The Apocalypse of John, 13/18), álbum del grupo de música Aphrodite's Child.
 666 Ways to Love: Prologue, reproducción extendida de la banda HIM.
 666 – Satan's Soldiers Syndicate, álbum de la banda Desaster.
 Transilvania 666, álbum de la banda Tributo.